Сезон ВНБА 1997 — стал 1-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом впервые стала команда «Хьюстон Кометс». В этом первенстве все участники турнира провели в регулярном чемпионате по 28 матчей, а игры плей-офф состояли всего из одного матча.

В регулярном чемпионате приняло участие 8 клубов. 28 апреля в Сикокасе (штат Нью-Джерси) на драфте ВНБА 1998 года под 1-м номером командой «Хьюстон Кометс» была выбрана форвард Тина Томпсон из университета Южной Калифорнии. Под 2-м номером на том драфте командой «Сакраменто Монархс» была выбрана партнёрша Томпсон по студенческой команде «USC Тродженс», центровая Памела Макги. Кроме обычного драфта в 1997 году состоялся так называемый элитный драфт ВНБА, на котором под 1-м номером командой «Юта Старз» была выбрана защитник Дина Хэд из университета Теннесси.

Регулярный сезон стартовал 21 июня матчем между командами «Нью-Йорк Либерти» и «Лос-Анджелес Спаркс», в котором «Либерти» победили со счётом 67:57. Регулярный чемпионат в этом сезоне закончился 24 августа, MVP которого была признана Синтия Купер из «Хьюстон Кометс». Наставник команды «Хьюстон Кометс», Ван Ченселлор, был признан тренером года. Официально сезон 1997 года завершился 30 августа, когда «Хьюстон Кометс» обыграла в финальном матче команду «Нью-Йорк Либерти», а MVP финала также была признана защитник «Кометс» Синтия Купер.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок ЖНБА: Синтия Купер, Хьюстон Кометс
 Самый ценный игрок финала: Синтия Купер, Хьюстон Кометс
 Лучший оборонительный игрок: Тереза Уизерспун, Нью-Йорк Либерти
 Приз за спортивное поведение: Чжэн Хайся, Лос-Анджелес Спаркс
 Тренер года: Ван Ченселлор, Хьюстон Кометс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Ева Немцова (Кливленд Рокерс)
 Ф Тина Томпсон (Хьюстон Кометс)
 Ц Лиза Лесли (Лос-Анджелес Спаркс)
 З Синтия Купер (Хьюстон Кометс)
 З Рути Болтон (Сакраменто Монархс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Ф Венди Палмер (Юта Старз)
 Ф Ребекка Лобо (Нью-Йорк Либерти)
 Ц Дженнифер Гиллом (Финикс Меркури)
 З Тереза Уизерспун (Нью-Йорк Либерти)
 З Андреа Стинсон (Шарлотт Стинг)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 1997